Bigger than Us – singolo dei White Lies del 2010
 Bigger than Us – singolo di Michael Rice del 2019